МТИ:

Высшие учебные заведения:
 Массачусетский технологический институт
 Московский технологический институт (МТИ «ВТУ»)

Другое:
 Агентство печати Венгерской республики ()
 Московская транспортная инспекция
 Министерство тяжёлой индустрии
 Межотраслевой технологический институт
 Протоколы MTI — протоколы распределения ключей в криптографии
 Монголо-татарское иго
  Манометр точных измерений